Tadeusz Rogalski (bokser)
 Tadeusz Rogalski (anatom)